Le titre français de duc d'Avaray a été créé en 1799 par le gouvernement royal en exil de Louis XVIII par érection en duché-pairie du comté de L'Isle-Jourdain, au profit d'Antoine Louis François de Bésiade (1759-1811), qui, alors qu'il était maître de la garde-robe de Monsieur, avait organisé l'évasion du frère de Louis XVI du Petit Luxembourg.

La famille de Bésiade est originaire du Béarn et est attestée dès le . Le nom d'Avaray provient d'une petite seigneurie de l'Orléanais (actuel département de Loir-et-Cher) et fut joint à celui de Bésiade au début du .

Le , Louis XVIII, ayant été restauré sur son trône, confirma le titre et en autorisa la réversion au profit de Claude Antoine de Bésiade (1740-1829), marquis d'Avaray, père du premier duc.

Appelé à siéger à la Chambre des pairs le , le marquis d'Avaray fut fait duc et pair héréditaire le  (lettres patentes du ).

Liste chronologique des ducs d'Avaray 
 1799-1811 : Antoine Louis François de Bésiade (1759-1811),  d'Avaray.
 1817-1829 : Claude Antoine de Bésiade (1740-1829),  d'Avaray, père du précédent, par réversion.
 1811-1859 : Joseph Théophile Parfait de Bésiade (1770-1859),  d'Avaray, fils du précédent.
 1859-1887 : Ange Édouard Théophile de Bésiade (1802-1887),  d'Avaray, fils du précédent.
 1887-1894 : Jules Victor Camille de Bésiade (1827-1894),  d'Avaray, fils du précédent.
 1894-1930 : Édouard Joseph Hubert Marie de Bésiade (1856-1930),  d'Avaray, fils du précédent.
 1930-1941 (extinction) : Marie Bernard Édouard de Bésiade (1884-1941),  d'Avaray, neveu du précédent.

Notes et références

Lien externe 
  .

 
Liste de ducs français